Ralja je lahko:
 Ralja, Smederevo (Srbija)
 Ralja, Sopot (Srbija)